

Persone
Carli è un cognome italiano che può riferirsi a:
Andreina Carli (1916-2006) – attrice italiana
Antonio Francesco Carli (...–...) – tenore o basso italiano, attivo fra il 1689 e il 1723
Arnaldo Carli (1901-1972) – ciclista su strada e pistard italiano
Carlo Carli (1832-1911) – politico italiano
Carlo Carli (1945) – politico italiano
Carlo Carli (1901-1973) – dirigente sportivo italiano
Diletta Carli (1996) – nuotatrice italiana
Enrico Carli (1845-1898) – ingegnere italiano
Enzo Carli (1910-1999) – storico dell'arte italiano
Filippo Carli (1876-1938) – economista e sociologo italiano, padre di Guido
Giambattista Carli (...-...) – vescovo cattolico italiano del XVI secolo
Gian Rinaldo Carli (1720-1795) – scrittore, economista, storico e numismatico italiano
Giovanni Carli, nome di battaglia Ottaviano (1910-1945) – insegnante e partigiano italiano
Giuseppe Carli (1896-1915) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
Guido Carli (1914-1993) – dirigente d'azienda, economista, governatore della Banca d'Italia e politico italiano
Joel Carli (1986) – calciatore argentino, di ruolo difensore
Laura Carli, nome d'arte di Laura Russo (1906-2005) – attrice italiana
Mario Carli (1888-1935) – scrittore, giornalista e poeta italiano
Mauro Carli (1961) – attore e modello italiano
Paolo Francesco Carli (1652-1725) – abate e poeta satirico italiano
Patricia Carli, nome d'arte di Rosetta Ardito (1938) – cantante italo-belga
Robert Carli (1970) – compositore e sassofonista canadese

Altro
Carli – frazione di Capodistria in Slovenia
Ginnasio Gian Rinaldo Carli –scuola per la minoranza italiana a Capodistria
Olio Carli – azienda olearia di Oneglia
Villa Trento Carli – residenza storica nel comune veneto di Longare, frazione Costozza

Storia 
 Carli – famiglia nobiliare italiana

Pagine correlate
 De Carli
 Palazzo Carli